Велика награда Сан Марина 1981. године је била трка у светском шампионату Формуле 1 1981. године која се одржала на аутомобилској стази Енцо и Дино Ферари у италијанском граду Имоли, 3. маја 1981. године.

Резултати трке 

Комплетни резултати трке дати су у следећој табели:

Занимљивости 

 Пол позиција: Жил Вилнев - 1:34.523
 Најбржи круг: Жил Вилнев - 1:48.064 (у 48 кругу )
 Дебитантски наступ за Микелеа Алборетија

Референце

Литература 
 

Сан Марино
1981